Малая Березовка и Малая Берёзовка — топонимы:

Населённые пункты 
 Малая Берёзовка — деревня в Шахунском районе Нижегородской области России.
 Малая Берёзовка — село в Александрийском районе Кировоградской области Украины.

Реки в России 
 Малая Берёзовка — река в Томской области, приток Пайдугины.
 Малая Березовка — река в Тюменской области, приток Большой Березовки.
 Малая Березовка — река в Тамбовской области, приток Битюга.